Багратионы-Имеретинские — грузинский княжеский род, происходящий от царя имеретинского Соломона I (1735—1784). В 1865 году князья Александр и Дмитрий Дмитриевичи Багратионы-Имеретинские утверждены в титуле светлости.

 Имеретинский, Александр Константинович (Багратион-Имеретинский; 1837—1900) — русский генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного совета.
 Багратион-Имеретинский, Александр Георгиевич (1796—1862) — генерал от кавалерии, участник Отечественной войны 1812 года и русско-турецкой войны 1828—1829 гг.
 Багратион-Имеретинский, Дмитрий Георгиевич (1800—1845) — князь, генерал-майор, командир лейб-гвардейского, Гродненского гусарарского полка.